1032 км — остановочная платформа (остановочный пункт) Северо-Кавказской железной дороги, на территории Каменского района Ростовской области в хуторе Красновка.

Характеристика 
Платформа находится между городом Каменском-Шахтинским и его микрорайоном — Заводской. На ней делают остановки пригородные электропоезда. Выход к Профильной улице хутора Красновка.

Примечания

Ссылки 
 Расписание электричек по остановочному пункту 1032 км

Остановочные пункты Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги